Крикорян (), также имеет формы Киркорян, Керкорян — армянская фамилия.

Известные носители 
  (1892—1977) — армянский доктор философских наук.
 Керкорян, Кирк (1917—2015) — американский предприниматель, миллиардер.
 Джарвис, Космо, полное имя — Харирисон Космо Крикорян Джарвис, (род. 1989) — британский актёр, музыкант и режиссер.
 Крикорян, Нерсес (1921—2018) — американский ученый-химик.
  (род. 1960) — американская писательница.
 Крикорян, Раффи (род. 1978) — американский программист.

См. также 
 Григорян
 Киркоров